Luca Pellegrini – calciatore italiano (1963)
 Luca Pellegrini – nuotatore italiano
 Luca Pellegrini – calciatore italiano (1999)